Mirosław Jabłoński (ur. 1950) – polski trener piłkarski
 Mirosław P. Jabłoński (ur. 1955) – polski pisarz science fiction
 Mirosław Jabłoński (ur. 1985) – polski żużlowiec
 Mirosław Jabłoński – polski filmowiec